Ла Унион Дос има више значења:

 Ла Унион Дос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион Дос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион Дос (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику